Hotel de Rome steht für:
ehemaliges Grand Hotel de Rome, Berlin
Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin